Munday peut désigner :
 Phyllis Munday, alpiniste canadienne ;
 Don Munday, alpiniste canadien ;
 Mont Munday, sommet de Colombie-Britannique ;
 Baby Munday Peak, sommet de Colombie-Britannique ;
 Sam Munday (1998-), coureur cycliste australien.

Toponyme 

 Munday, une ville du comté de Knox , au Texas, aux États-Unis